Bukowec – wieś w Bułgarii, w obwodzie Montana
 Bukowec – wieś w Bułgarii, w obwodzie sofijskim
 Bukowec – wieś w Bułgarii, w obwodzie Widyń
 Bukowec – wieś w Bułgarii, w obwodzie Weliko Tyrnowo
 Bukowec – wieś w Bułgarii, w obwodzie Wraca

Zobacz też 
  Bukowiec